

Achtbanen 
 Thunderbird (achtbaan) een achtbaan in PowerLand

Computers en software
Mozilla Thunderbird, een e-mail- en nieuwsclientsoftwarepakket gebaseerd op Mozilla
Athlon Thunderbird, een codenaam voor een variant van AMD's Athlon central processing units
Thunderbird (supercomputer), een supercomputer in Sandia National Laboratories

Entertainment 
Thunderbirds, een poppenserie gemaakt door Gerry Anderson.
Drie films gebaseerd op deze serie:
Thunderbirds Are Go
Thunderbird 6
Thunderbirds (film)
Thunderbirds 2086, een Japanse animeserie gebaseerd op Gerry Anderson’s serie.
Thunderbird (Marvel), een personage van Marvel Comics.
Thunderbirds (film 1952), een oorlog/dramafilm uit 1952.
Thunderbird (2019), Canadese film uit 2019 
Een alternatieve naam voor Zapdos

Muziek 
 The Fabulous Thunderbirds, een Texaanse bluesband.
 Thunderbird (band), een rock-'n-roll band uit Salinas, Californië
 Thunderbird (album), een album uit 2006 van Cassandra Wilson
 Gibson Thunderbird, een basgitaar gemaakt door Gibson and Epiphone

Eten en drinken
 Thunderbird (wijn), een wijn
 Thunderbird Restaurant, een beroemd restaurant in Broomall, Pennsylvania
 Thunderbird (supermarkt), een Oregoniaanse supermarkt.

Transport
 Thunderbird (trein), een hogesnelheidstrein in Japan
 De Ford Thunderbird, een auto. 
De Triumph Thunderbird, een motorfiets.
De Royal Enfield Thunderbird, ook een motorfietsmerk, gemaakt door Royal Enfield in India
 Thunderbird Products, de maker van Formula Boats
De Thunderbird 26, een klasse van kleine zeilboten waarmee wedstrijden worden gehouden in de US Pacific Northwest

Militair 
 Thunderbird raketsysteem, een raketsysteem van het Britse leger. 
 Thunderbird (B-17), de bijnaam van een overlevend B-17 Flying Fortress
 U.S. Air Force Thunderbirds, een demonstratie vliegteam van de United States Air Force

Sport
De Seattle Thunderbirds, een Junior A hockeyteam in de Western Hockey League
De Soo Thunderbirds, een ijshockeyteam in de Northern Ontario Junior Hockey League
De Sault Thunderbirds, een voormalig ijshockeyteam.
De Hamilton Thunderbirds een team in de amateur Intercounty Baseball League
De Albuquerque Thunderbirds, een team in de National Basketball Association Development League
De Adelaide Thunderbirds, een Australisch netball team.
De UBC Thunderbirds, de atletische teams die de Universiteit van British Columbia vertegenwoordigen.

Organisaties
 Thunderbird - School of Global Management, een school gespecialiseerd in international management. 
 Thunderbird (resort), een voormalig Las Vegas hotel en casino dat opereerde van 1948 tot 1976
 Thunderbird (motel), een Amerikaans motel gelokaliseerd in Bloomington, Minnesota.
 Thunderbird Resorts, een bedrijf dat hotelketens heeft in Peru, Nicaragua en Costa Rica